Моторово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Моторово — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Моторово — деревня в Крутинском районе Омской области.